Kabuna (Estland), een plaats in de Estlandse gemeente Hiiumaa
 Kabuna (Indonesië), een bestuurslaag in Indonesië, regentschap Belu